Aral (bedrijf) of Aral AG, een tankstationbedrijf in Duitsland, Luxemburg en Tsjechië
 Aral (Kazachstan), een stad in Kazachstan, eerder bekend als Aralsk
 Aral (Kirgizië), een dorp in de Kirgizische oblast Jalal-Abad
 Aral (Xinjiang), een stad(sprefectuur) in de Chinese provincie Sinkiang (Xinjiang)

Zie ook 
 Aralmeer, een deels opgedroogd zoetwatermeer in Centraal-Azië
 Aralkum, een woestijn op de bodem van het bovenstaande meer